Трувиль-сюр-Мер () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Лизьё. Население кантона на 2006 год составляло 19 973 человек.

Код INSEE кантона 1435. Всего в кантон Трувиль-сюр-Мер входило 9 коммун, из них главной коммуной являлась Трувиль-сюр-Мер.

Коммуны кантона 

Бенервиль-сюр-Мер — население 491 чел.
Блонвиль-сюр-Мер — население 1546 чел.
Довиль — население 3973 чел.
Сент-Арну — население 910 чел.
Тук — население 3848 чел.
Туржевиль — население 922 чел.
Трувиль-сюр-Мер — население 4992 чел.
Вилле-сюр-Мер — население 2541 чел.
Виллервиль — население 750 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос